GNS steht für:

 Gamisten, Narrativisten und Simulisten, eine Rollenspiel-Theorie; siehe GNS-Theorie
 General Steam Navigation Company, von 1824 bis 1972 operierende britische Reederei
 German Neuroscience Society, die Neurowissenschaftliche Gesellschaft e. V.
 Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH
 Gesellschaft für Netzwerk- und Systemintegration mbH
 GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH
 Global Navigation Systems GmbH
 GEOnet Names Server 
 Goal Navigation System 
 German News Service, eine ehemalige Nachrichtenagentur der britischen Besatzungszone
 die nach Gelfand, Neumark und Segal benannte GNS-Konstruktion in der Mathematik
 Institute of Geological and Nuclear Sciences, Neuseeland, auch GNS Science genannt.
 das GNU Name System, einen Ersatz für das Domain Name System; siehe GNUnet#GNU Name System
 Guineas (plural), Goldmünze in Großbritannien des 17. bis 19. Jahrhunderts, danach inoffizielle Wertreferenz

GNS